Nest-Sotra Fotball é um clube de futebol da Noruega fundado em 1968. Sua sede fica em Sotra..

Elenco Atual 
Atualizado em Março de 2014.

Clubes de futebol fundados em 1968
Clubes de futebol da Noruega